Сент-Круа́-Вольве́стр () — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж. Входит в состав округа Сен-Жирон.

Код INSEE кантона — 0914. Всего в кантон Сент-Круа-Вольвестр входят 12 коммун, из них главной коммуной является Сент-Круа-Вольвестр.

Коммуны кантона

Население 

Население кантона на 2006 год составляло 2 059 человек.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Население коммун департамента Арьеж на сайте INSEE
 Расположение кантона Сент-Круа-Вольвестр на карте Франции

Кантоны департамента Арьеж